Citi Open 2017 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 31 lipca–6 sierpnia w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 002 460 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Stanach Zjednoczonych